Prądnik – czasopismo naukowe wydawane przez Ojcowski Park Narodowy
 Prądnik (Białucha) – rzeka w woj. małopolskim
 Prądnik – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. myśliborskim, w gminie Myślibórz
 Prądnik – dawna nazwa miasta Prudnik

Inne 
 Dzielnica IV Prądnik Biały – dzielnica Krakowa, jednostka pomocnicza gminy
 Dzielnica III Prądnik Czerwony – dzielnica Krakowa, jednostka pomocnicza gminy
 Prądnik Biały – osiedle w Krakowie, dawna wieś
 Prądnik Czerwony – osiedle w Krakowie, dawna wieś
 Prądnik Korzkiewski – wieś w województwie małopolskim, w powiecie krakowskim, w gminie Wielka Wieś

Zobacz też 
 Prudnik – strona ujednoznaczniająca
 Dolina Prądnika - dolina rzeki Prądnik
 Dolina Prądnika - użytek ekologiczny
 Prądniczanka
 Cmentarz Prądnik Czerwony
 Dekanat Kraków-Prądnik
 Prądnik Czerwony (gmina)
 Prądnik Biały Wschód
 Prądnik Biały Zachód